Look Sharp! може значити:

 «Look Sharp!» — студійний альбом гурту «Roxette»
 «Look Sharp!» — студійний альбом Джої Джексона.